Suspiria, un film d’horreur italien réalisé par Dario Argento, sorti en 1977 ;
 Suspiria, la bande originale par Goblin du film Suspiria de Dario Argento ;
 Suspiria, un remake italo-américain du précédent, réalisé par Luca Guadagnino et sorti en 2018 ;
 Suspiria, la bande originale par Thom Yorke du film Suspiria de Luca Guadagnino.